A eleição municipal de Oiapoque em 2020 foi realizada em 15 de novembro. Os oiapoquenses aptos a votar elegeram prefeito, um vice-prefeito e 11 vereadores para o mandato de 1° de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2024. Originalmente, as eleições ocorreriam em 4 de outubro (primeiro turno) e 25 de outubro (segundo turno) (para cidades acima de 200 mil habitantes), porém, com o agravamento da pandemia do novo coronavírus (SARS-CoV-2), causador da Covid-19, as datas foram modificadas com a promulgação da Emenda Constitucional nº 107/2020. No pleito realizado em 15 de novembro, o candidato Breno do Miguel do Posto, do PRTB,  foi eleito prefeito de Oiapoque com 2.962 votos (25,73% dos votos válidos), derrotando a então  prefeita Maria Orlanda, do PSDB, que recebeu 2.959 votos (25,71% dos votos válidos).

Contexto político e pandemia 
As eleições municipais de 2020 estão sendo marcadas, antes mesmo de iniciada a campanha oficial, pela pandemia do coronavírus SARS-CoV-2 (causador da COVID-19), o que está fazendo com que os partidos remodelem suas metodologias de pré-campanha. O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) autorizou os partidos a realizarem as convenções para escolha de candidatos aos escrutínios por meio de plataformas digitais de transmissão, para evitar aglomerações que possam proliferar o vírus. Alguns partidos recorreram a mídias digitais para lançar suas pré-candidaturas. Além disso, a partir deste pleito, será colocada em prática a Emenda Constitucional 97/2017, que proíbe a celebração de coligações partidárias para as eleições legislativas, o que pode gerar um inchaço de candidatos ao legislativo. Conforme reportagem publicada pelo jornal Brasil de Fato em 11 de fevereiro de 2020, o país poderá ultrapassar a marca de 1 milhão de candidatos a prefeito, vice-prefeito e vereador neste escrutínio, o que não seria necessariamente bom, na opinião do professor Carlos Machado, da UnB (Universidade de Brasília): “Temos o hábito de criticar de forma intensa a coligação partidária, sem parar para refletir sobre os elementos positivos dela. O número de candidatos que um partido pode apresentar numa eleição, varia se ele estiver dentro de uma coligação, porque quando os partidos participam de uma coligação, eles são considerados como um único partido", afirmou Machado na reportagem.

Candidatos à prefeitura 
Sete candidatos disputam a prefeitura de Oiapoque:

Resultados da eleição 
Segundo os dados do Tribunal Superior Eleitoral, em Oiapoque, 12.067 eleitores (61,73% do eleitorado) compareceram às urnas e 7.480 eleitores (38,27% do eleitorado) se abstiveram de votar.

Prefeito 
Conforme dados do Tribunal Superior Eleitoral, foram apurados 11.510 votos válidos (95,38%), 146 votos em branco (1,21%) e 411 votos nulos (3,41%), resultando no comparecimento de 12.067 eleitores.

Vereadores eleitos 
Foram eleitos onze vereadores para a Câmara Municipal de Oiapoque. Conforme o Tribunal Superior Eleitoral, foram apurados 11.143 votos nominais (95,78%) e 491 votos de legenda (4,22%) resultando em 11.634 votos válidos. Esta quantidade de votos válidos (96,41%), somada aos 107 votos em branco (0,89%) e 326 votos nulos (2,70%), resultou no comparecimento de 12.067 eleitores.

Ver também 
 Eleições municipais no Brasil em 2020

Ligações externas 

 Superior Eleitoral

Referências 

Oiapoque